Hrvatski vjesnik Mjesnog odbora Hrvatskog narodnog vijeća - Calgary
Hrvatski vjesnik (Melbourne), sjedište u Clifton Hillu
Hrvatski vjesnik (Novo Mesto)
Hrvatski vjesnik (München)
Hrvatski vjesnik (Vinkovci)
Hrvatski vjesnik (Windsor)

Izvori